Бозколь:
 Бозколь (село) — село в Казалинском районе Кызылординской области Казахстана. 
 Бозколь (озеро) — озеро в Карабалыкском районе Костанайской области Казахстана.